Buletić je naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Buletić
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|2.292 (94,74%)
|2.238 (98,20%)
|1.961 (98,89%) 
|-
|Muslimani 
|12 (0,49%)
|11 (0,48%)
|14 (0,70%)
|-
|Hrvati
|6 (0,24%)
|3 (0,13%)
|1 (0,05%)
|-
|Jugoslaveni
|76 (3,14%)
|20 (0,87%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|33 (1,36%)
|7 (0,30%)
|7 (0,35%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|2.419|2.279|1.983'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL)

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj